Puttur (Chittoor)
Puttur (Dakshina Kannada)